Миљевци могу бити:

 Миљевци (Бар), насељено мјесто у општини Бар, Република Црна Гора
 Миљевци (Сански Мост), насељено мјесто у општини Сански Мост, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Миљевци (Нова Буковица), насељено мјесто у општини Нова Буковица, Република Хрватска
 Миљевачки плато, висораван у далматинској Загори